Niemcy:
 Farmsen – dzielnica gminy Schellerten w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Hildesheim
 Farmsen-Berne – dzielnica Hamburga

Inne:
 Farmsen – statek